Kôd 39 je crtični kôd kojim se mogu prikazati znamenke 0-9, velika slova engleskog alfabeta (A-Z) i nekoliko specijalnih znakova (+-*/$%.) i razmak.

Pohranjivanje podataka

pt:Código de barras#Código 39